Navnet Henrik Christiansen kan henvise til flere personer:

 Henrik Christiansen (biskop) - dansk biskop i Aalborg.
 Henrik Christiansen (borgmester) - borgmester i Roskilde.
 Henrik Christiansen (stikker) – likvideret under besættelsen.
 Henrik Christiansen (skøjteløber) – norsk skøjteløber.